Novo Oriente kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Novo Oriente (ort), Ceará, 
 Pereira Barreto (ort), São Paulo, 
 Novo Oriente (kommun), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar